«People Are People» () — песня британской группы Depeche Mode, первый сингл из их четвёртого студийного альбома Some Great Reward, десятый в дискографии группы. Записан на студии Hansa Mischraum в Берлине, вышел 12 марта 1984 года.

О песне 
«People Are People» была написана Мартином Гором как танцевальная песня. «Попсовости» в песню, возможно, добавил Алан Уайлдер, он же является автором би-сайда, «In Your Memory». Обе песни имеют удлинённые версии — «Different Mix» и «Slik Mix» соответственно («Slik Mix» часто неверно называют «Slick Mix»).

Сингл занял четвёртую строчку в UK Singles Chart, это был лучший показатель для синглов Depeche Mode. В США сингл вышел 11 июля. Песня сначала не попала в Billboard Hot 100, и присутствовала только в Alternative Songs и на студенческом радио. В конечном итоге, песня всё-таки пробилась в Billboard Hot 100, заняв там 13-ю строчку.

В Западной Германии песня стала хитом номер один, и использовалась западногерманским телевидением как тема при освещении летних Олимпийских игр 1984 года, намекая на бойкот игр Восточной Германией под давлением СССР.

Также песня была использована BBC в качестве темы в детской научно-популярной передаче It’ll Never Work.

В 2011 году песня была включена в список 500 рок-н-ролльных песен Зала славы рок-н-ролла.

Несмотря на успех «People Are People», Мартин Гор относит эту песню к числу своих наименее любимых. Он предпочитает, чтобы его песни содержали тонкие намёки, в которых люди находили бы свои смыслы, и считает, что эта песня не является таковой. Эта песня не исполняется вживую с 1988 года.

Музыкальное видео 
Снятое Клайвом Ричардсоном музыкальное видео на «People Are People» доступно в двух версиях. Оригинальный клип был снят на сингл-версию песни, для альтернативной версии была использована версия «Different Mix». Клип содержит кадры различных военных сцен, перемежающихся с кадрами, на которых группа пребывает на борту британского крейсера «Белфаст». В клипе присутствуют кадры парада на Красной площади и кадры работы цеха по производству грампластинок. Клип на версию «Different Mix» доступен на сборнике Some Great Videos.

Сборник 
Сборник с названием People Are People был выпущен 2 июля 1984 года в Северной Америке лейблом Sire Records с целью закрепить успех сингла. Сборник предварял выход альбома Some Great Reward и содержал несколько ранее недоступных для североамериканской аудитории треков.

Списки композиций 
«People Are People» написана Мартином Гором. «In Your Memory» написана Аланом Уайлдером.

Чарты

Сертификации

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором